

Biologia 
 MLO, – mycoplasma-like organism, viene definita una categoria di microorganismi più conosciuti col nome di Phytoplasma.

Codici 
 MLO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Milos (Grecia)
 mlo – codice ISO 639-3 della lingua mlomp